Der Marsch der makedonischen Revolutionäre  (, ) oder auch bekannt als Gehe auf, Morgendämmerung der Freiheit (, ) ist ein bulgarischer Marsch, welcher von der Inneren Mazedonischen Revolutionären Organisation (IMRO), der Macedonian Patriotic Organization (MPO) und auch von der Volksrepublik Mazedonien als erste Hymne benutzt wurde. Gemeint sind damit die Revolutionäre die seit der Befreiung Bulgariens für die Freiheit Makedoniens vom Osmanischen Reich und einen möglichen Zusammenschluss mit Bulgarien kämpften.

Autor des Textes und der Musik war der bulgarische Militärkomponist Aleksandar Morfow, der das Stück 1925 bei einem Wettbewerb für die IMRO auf Bulgarisch als Militärmarsch schrieb. Der vorgeschlagene Marsch wurde von Morfow dem damaligen IMRO-Führer Todor Aleksandrow im Haus vom General Kosta Nikolow in Sofia vorgestellt. Dennoch ist heute in Nordmazedonien die These, dass es sich um ein reines nordmazedonisches, nicht-bulgarisches Lied handelt, weit verbreitet. In der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg wurde der Marsch als offizielle Hymne der IMRO aufgeführt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1925 wurde die Hymne traditionell bei allen regulären Veranstaltungen der Macedonian Patriotic Organization (MPO) gespielt. Kurz vor dem Tod des mazedonischen Dichters Kočo Racin versuchte er 1943 die Hymne in die noch nicht kodifizierte mazedonische Standardsprache zu übersetzen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnete der Antifaschistischen Rat der Volksbefreiung Mazedoniens (ASNOM) seine erste Versammlung am 2. August 1944 im Kloster Prohor Pčinjski mit diesem Marsch. Das Lied wurde darauf neben Hej Sloveni die inoffizielle Hymne der neu gegründeten Volksrepublik Mazedonien, wo es bis 1948 aufgeführt wurde, ehe es von den jugoslawischen kommunistischen Behörden als faschistisches Lied verboten wurde, welche probulgarische Gefühle ausdrücken soll. Noch heute gibt es in Nordmazedonien eine zurückhaltende Haltung gegenüber diesem Lied, aufgrund der systematischen Stigmatisierung der jugoslawischen Behörden und die bis heute anhaltende Gleichsetzung des Bulgarentums mit dem Faschismus.

Zu den wenigen Ausnahmen gilt heute die Klosterbruderschaft des Sveti Jovan Bigorskis, die diese Hymne an jedem 2. August zusammen mit der aktuellen Hymne zu Ehren der Gefallenen des Ilinden-Aufstandes singen, einem nationalen Feiertag in Nordmazedonien. Heute ist der Marsch die offizielle Hymne von VMRO-BND, der mazedonischen patriotischen Organisation in den USA und Kanada und wird auch bei den regelmäßigen Treffen verschiedener bulgarischer und probulgarischer Organisationen in Nordmazedonien sowie von den Organisationen der makedonischen Bulgaren in Bulgarien verwendet.

Aktuelle Hymne

Siehe auch 
 Denes nad Makedonija
 Liste der Nationalhymnen

Einzelnachweise 

Nationalhymne
Nationales Symbol (Nordmazedonien)
Lied 1925
Soldatenlied
Marsch
Musik (Nordmazedonien)
Musik (Bulgarien)